Tegolophus är ett släkte av spindeldjur. Tegolophus ingår i familjen Eriophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tegolophus